De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2009 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2009. De race werd verreden op 14 juni 2009 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
Julián Simón vierde zijn overwinning een ronde te vroeg, omdat hij in verwarring was over het pitbord dat het team aan hem liet zien. Hij dacht dat het bord vertelde dat hij eerste lag met nul ronden te gaan, terwijl op het bord eigenlijk 'L1' stond, wat betekende dat hij nog één ronde moest rijden. Andrea Iannone won uiteindelijk de race, terwijl Simón slechts vierde werd.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2009
Catalonië